El término obligación hace referencia:

 en finanzas, a la obligación financiera, un tipo de deuda, similar a los bonos;
 en Derecho, a la obligación jurídica, un vínculo jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo cumplir la parte deudora con una prestación objeto de la obligación;
 a la obligación moral, la presión que ejerce la razón sobre la voluntad frente a un valor;
 a la obligación social o responsabilidad social, la carga, el compromiso o la obligación que los miembros de una sociedad tienen tanto entre sí como para con la sociedad;
 a la obligación tributaria, aquella que surge dentro de la relación jurídico-tributaria como consecuencia de la aplicación de los tributos, y que no incluye las sanciones tributarias.

Enlaces externos